Latent kan syfta på:

Latent sjukdom – en sjukdom som befinner sig i ett viloliknande stadium
Latent värme – energi vid när ett material går från fast till flytande och från flytande till ånga

Se även
Latens